Empire of the Sun:
 Empire of the Sun — военная драма Стивена Спилберга, экранизация одноимённого автобиографического романа Джеймса Балларда.
 Empire of the Sun — австралийская электропоп-группа, созданная в 2007-м году.